Элмо:

 Элмо — кукла из международного телешоу «Улица Сезам».
 Элмо — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.